

События 
 Ринг аваров полностью уничтожен Пипином, сыном Карла. Авары послали в Ахен представителей, которые заключили мир и приняли христианство. К аварам послан епископ Арн из Зальцбурга.
 796—822 — Эмир Кордовы ал-Хакам I.
 Ирина и Константин отправились в Грузию. Константин узнал о рождении сына Льва и вернулся в столицу. Ирина подарками и обещаниями склонила на свою сторону чиновников и начальников легионов.
 Начало строительства капеллы-усыпальницы Карла Великого — ядра собора в Аахене.

Родились 
Аль-Мутасим Биллах — правитель Аббасидского халифата (833—842)
Зу-н-Нун аль-Мисри — египетский учёный и суфий
Люй Дунбинь — даосский патриарх

Скончались 
Этельред I — король Нортумбрии (774—779/790—796)
Хишам I — эмир Кордовы (788—796)
Оффа — король Мерсии (757—796)
Колла мак Форгуссо — король Коннахта (792—796)
Экгфрит — король Мерсии (796)
Мухаммад аль-Фазари — мусульманский философ и учёный
Сибавейхи — арабский филолог
Тассилон III — герцог Баварии (748—788)

См. также